Ржев — місто у Тверській області.
 Ржев-Білоруський (Ржев-I)
 Ржев-Балтійський (Ржев-II)